Самуссі́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 130 км на північний схід від Парижа, 110 км на схід від Ам'єна, 9 км на схід від Лана.

Код INSEE комуни - 02697.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 151 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 387,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Самуссі на сайті французького Національного інституту географії
 Самуссі на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Самуссі на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Самуссі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Самуссі на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена